Геодакян — вірменське прізвище.

 Геодакян Віген Артаваздович (1925–2012) — генетик, доктор біологічних наук, автор еволюційної теорії статі.
 Геодакян Георгій Шмавонович (1928) — радянський і вірменський музикознавець, педагог, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв Вірменської РСР.